Мартос — фамилия. Мартосы — дворянский род.

Известные носители:
 Мартос, Алексей Иванович (1790—1842) — писатель, историк; сын скульптора Ивана Петровича Мартоса.
 Афанасий (Мартос) (1904—1983) — епископ Русской Православной Церкви за границей, архиепископ Буэнос-Айресский и Аргентинский.
 Мартос, Борис Николаевич (1879—1977) — украинский экономист, политический деятель, премьер Украинской народной республики в 1919 году.
 Мартос, Вальтер (род. 1957) — перуанский военный и политический деятель.
 
 Мартос, Никита Иванович (1787—1813) — российский архитектор.
 Мартос, Николай Николаевич (1858—1933) — русский генерал от инфантерии.
 Мартос, Флора (1897—1938) — венгерский коммунист, председатель венгерской Красной помощи.

См. также 
 Мартос (Хаэн)